Parasudis är ett släkte av fiskar. Parasudis ingår i familjen Chlorophthalmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Parasudis